Paul Wylie (né le  à Dallas) est un patineur artistique américain. Champion du monde junior en 1981, il participe à trois Championnats du monde entre 1988 et 1991, terminant au mieux neuvième en 1988. En 1992, aux Jeux olympiques d'Albertville, il est médaillé d'argent alors qu'il n'était considéré parmi les prétendants au podium. Il passe ensuite chez les professionnels, continuant sa carrière jusqu'en 1998.

Il a étudié aussi à Harvard, étant diplômé en 1991.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1964
Naissance à Dallas
Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé d'argent olympique américain
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992